Цибули — топоним:
 Цибули () —  село Никольского сельского совета в Полтавском районе Полтавской области Украины.
 Цибули () —  село в Бригской волости Лудзенского края Латвии.
 Цибули () —  село в Залесской волости Зилупского края Латвии.